Бацање кугле за жене, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано од 8. до 17. септембра на Олимпијском стадиону Жоао Авеланж.

Земље учеснице 
Учествовало је 109 такмичарки из 49 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016.)

Класа Т11

Класа Т12

Класа Т20

Класа Т32

Класа Т33

Класа Т34

Класа Т35

Класа Т36

Класа Т37

Класа Т40

Класа Т41

Класа Т53

Класа Т54

Класа Т56

Класа Т57

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Класе Т11 и Т12 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 10:15 ,

Класа Т20 
Такмичење је одржано 10.9.2016. годину у 10:38 ,

Класа Т32 
Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 17:33 ,

Класа Т33 
Такмичење је одржано 17.9.2016. годину у 17:33 ,

Класа Т34 
Такмичење је одржано 14.9.2016. годину у 17:30 ,

Класа Т35 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 17:58 ,

Класа Т36 
Такмичење је одржано 15.9.2016. годину у 17:58 ,

Класа Т37 
Такмичење је одржано 13.9.2016. годину у 18:10 ,

Класа Т40 
Такмичење је одржано 11.9.2016. годину у 18:16 ,

Класа Т41 
Такмичење је одржано 9.9.2016. годину у 10:53 ,

Класа Т53 
Такмичење је одржано 12.9.2016. годину у 10:03 ,

Класа Т54 
Такмичење је одржано 10.9.2016. годину у 10:03 ,

Класе Т56 и Т57 
Такмичење је одржано 8.9.2016. годину у 17:33 ,

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Бацање кугле на Летњим параолимпијским играма